Zendejas est un patronyme porté notamment par les personnalités suivantes :
 Un frère et une sœur : 
 Samadhi Zendejas (1994-) actrice mexicaine ; 
 Adriano Zendejas (1996-), acteur mexicain.